Mineola (Nowy Jork)
 Mineola (Teksas)